Prvenstvo se igralo dvokružno. Prvenstvo je osvojio NK Petrovec, ali se nije plasirao u viši rang (2. ŽNL Sisačko-moslavačku).

Tablica

Bilješke 
Klub odustao od natjecanja nakon jesenjeg dijela prvenstva.

Izvori 

 Glasilo Nogometnog Saveza Sisačko-moslavačke županije, #15/2014. 

2013-14
sisačko-moslavačka-3-sisak